Porcellium är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Porcellium i familjen Trachelipodidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Porcellium